Hirschowitz ist der Name von:
André Hirschowitz (* 1944), französischer Mathematiker
Basil Hirschowitz (1925–2013), US-amerikanischer Mediziner